Saalau ist ein Ortsname:
 Saalau, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Saalau, Kreis Danziger Höhe, bis 1939: Groß Saalau, heute polnisch: Żuława (Pruszcz Gdański), Dorf im Powiat Gdański, Woiwodschaft Pommern/Polen
 Saalau, Kreis Insterburg, Ostpreußen, heute russisch: Kamenskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad/Russland
Siehe auch:
 Groß Saalau
 Salau
 Saalow